Tullia est un prénom féminin romain. On peut parfois le retrouver sous la forme française de Tullie. À l'origine, c'était la forme féminine du gens patricien de Tullii/Tullius, comme dans : 
 Tullia Major, fille du roi de Rome Servius Tullius, première femme de Tarquin le Superbe.
 Tullia Minor, épouse de Tarquin le Superbe et dernière reine de la royauté romaine, juste avant la République romaine
 Tullia Ciceronis Ciceronis (79-45 ap JC), la fille de l'orateur romain et républicain politicien Cicéron.

Il peut également se référer à :

 Toponymes

 Tullia, Numidie, autrefois une ancienne ville romaine et du diocèse de Numidie, actuellement en Algérie.
 Sainte-Tulle, village français dans les Alpes-de-Haute-Provence.

 Héros de roman
 Tullia, héroïne d'un roman de Balzac
 Sainte de la chrétienté
 Tulle de Manosque, qui se fête le 

 Prénom féminin

 Tullia d'Aragon (vers 1510-1556), poétesse, philosophe et courtisane italienne.
 Tullia Magrini (1950-2005), anthropologue italienne
 Tullia Zevi, (1919-2011) une journaliste italienne du  

 Biologie

 synonyme de la menthe du genre Pycnanthemum.

Homonymie
Prénom latin
Prénom féminin